John Langley ist der Name folgender Personen:

* John Langley (Eishockeyspieler) (1896–1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Langley (Filmproduzent) (1943–2021), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 John Langley (Gärtner) (Harald John Langley; * 1949), deutscher Gärtner und Moderator 
 John Newport Langley (1852–1925), britischer Physiologe
 John W. Langley (1868–1932), US-amerikanischer Politiker